Rozel steht für:
 Rozel (Kansas), Ort im Pawnee County, Kansas, Vereinigte Staaten
 Rozel (Utah), Ort im Box Elder County, Utah, Vereinigte Staaten

Le Rozel steht für:
 Le Rozel, Gemeinde im Département Manche, Region Normandie, Frankreich